Jméno Agrippina má více významů:

Osoby 
 Agrippina starší (14 př. n. l. – 33 n. l.) – manželka římského vojevůdce Germanika
 Agrippina mladší (15–59 n. l.) – dcera Agrippiny starší, manželka Claudiova a matka císaře Nerona

Další významy 
 Agrippina – opera Georga Friedricha Händela z roku 1709